Шабалина — деревня в Армизонском районе Тюменской области России. Входит в состав Орловского сельского поселения.

География 
Деревня находится в южной части Тюменской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, на южном берегу озера Шабалина, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к востоку-юго-востоку (ESE) от села Армизонское, административного центра района.

Абсолютная высота — 135 метров над уровнем моря.

Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (ул. Полевая).

Климат 
Климат резко континентальный с теплым летом и суровой холодной зимой. Годовое количество осадков — 310 мм. Средняя температура января составляет −18,2 °C, июля — +18,1 °C.

Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест Российской империи» 1871 года издания (по сведениям 1868—1869 годов) населённый пункт упомянут как казённое село Шабалино Ишимского округа Тобольской губернии, при озере Шабалином, расположенная в 113 верстах от окружного центра города Ишим.

В селе насчитывалось 93 двора и проживало 494 человека. Имелась православная церковь.

В 1926 году в селе Шабалинском имелось 170 хозяйств и проживало 905 человек (430 мужчин и 475 женщин). Функционировала школа I ступени. В административном отношении являлась центром Шабалинского сельсовета Армизонского района Ишимского округа Уральской области.

Население

Гендерный и национальный состав 
В селе к 1871 году из 494 человек 251 мужчина и 243 женщины. В 1926 году проживало 905 человек, из них 430 мужчин и 475 женщин. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 57,1 %, женщины — 42,9 %.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % из 15 чел.

Примечания 

Населённые пункты Армизонского района